La trachy-dacite est une roche volcanique de composition intermédiaire entre une trachyte et une dacite.

Roche volcanique